Bogovina bezeichnet
 eine Ortschaft in Serbien, Gemeinde Boljevac, siehe Bogovina (Boljevac)
 eine Ortschaft in Mazedonien, siehe Bogovinje